Danderyd kan syfta på:

Danderyds socken – en socken i Uppland ingick i Danderyds skeppslag
 Danderyds landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län (1863–1946)
 Djursholms köping – en tidigare köping och kommun i Stockholms län (1901–1914)
 Djursholms stad – en tidigare stad och kommun i Stockholms län (1914–1971)
 Stocksunds köping – en tidigare köping och kommun i Stockholms län (1910–1967)
 Danderyds köping – en tidigare köping och kommun i Stockholms län (1946–1971)
Danderyds kommun – en kommun i Stockholms län (1971–)
 Danderyds distrikt – enda distriktet i Danderyds kommun (2016–)
Danderyd (kommundel) – en kommundel och postort i Danderyds kommun
Danderyds församling – en församling i Solna kontrakt i Stockholms stift
 Danderyds kyrka – församlingskyrka i Danderyds församling
Danderyds skeppslag – ett skeppslag (härad) i sydöstra Uppland
 Danderyds sjukhus – ett av Stockholms läns akutsjukhus